ODP – wskaźnik utworzony w celu ilościowej oceny wpływu poszczególnych substancji na warstwę ozonową
 Open Directory Project – otwarty katolog stron WWW
 on device portal – generacja produktów, które dostarczają treści dla telefonów komórkowych przy użyciu specjalnego programu zainstalowanego w urządzeniu
 format prezentacji programu LibreOffice Impress – patrz →LibreOffice